Hoogstraten VV is een Belgische voetbalclub uit Hoogstraten. De club draagt stamnummer 2366 en heeft rood-wit als clubkleuren. Sinds de jaren 60 speelt de club in de nationale reeksen.

Geschiedenis
Vanaf 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werden in de Noorderkempen verschillende voetbalclubs opgericht, waar jonge mannen ontspanning zochten tijdens de bezettingsjaren. Na de club Den Hoogstraetse Voetbalbond ontstonden al vlug andere clubs in de gemeente, zoals Onder Ons en Vermaak na Arbeid. Uiteindelijk vallen na de oorlog deze clubs geleidelijk aan stil. 

Na een aantal minder succesvolle pogingen wordt in juli 1926 een nieuwe club opgericht, namelijk Hoogstraeten Football Club (stamnummer 978) en in 1928 weer Vermaak na Arbeid (stamnummer 1168). Tegen 1931 waren de clubs opnieuw verdwenen, tot uiteindelijk in 1936 een nieuwe club Hoogstraten VV werd opgericht, die in maart aansloot bij de KBVB met stamnummer 2366.

Hoogstraten VV startte in de laagste provinciale reeks, Derde Provinciale. In 1938 promoveerde de club al een eerste maal, maar na een seizoen zakte men weer terug. De ploeg werd tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het seizoen 1942/43 weer kampioen, en promoveerde opnieuw naar Tweede Provinciale voor een succesvollere periode. In 1947/48 werd de club ook daar kampioen, maar na een jaartje Eerste Provinciale zakte men weer terug. Ook in de jaren vijftig raakte de ploeg enkele seizoen in Eerste Provinciale, na in 1951/52 kampioen te zijn geworden in Tweede Provinciale; in 1956/57 degradeerde men echter weer naar Tweede.

De ploeg maakte echter zijn grootste opgang in de jaren zestig. In 1962/63 werd men in Tweede opnieuw kampioen, een seizoen later herhaalde men dit in Eerste Provinciale, waardoor de club voor het eerst tot de nationale bevorderingsreeksen toetrad. In 1985/86 werd Hoogstraten kampioen en trad voor het eerst aan in Derde Klasse. De club bleef daar verschillende seizoenen spelen. In 1990 werd men tweede op slechts 1 punt van winnaar KFC Turnhout. In 1995 werd Hoogstraten opnieuw tweede, twee punten na KFC Tielen en mocht aan de eindronde voor promotie deelnemen, maar werd daarin door Racing Jet Wavre uitgeschakeld. Ten slotte zakte Hoogstraten in 2002 terug naar Vierde.

Na vijf seizoenen speelde Hoogstraten in 2008 kampioen en promoveerde het terug naar Derde Klasse. Na nog eens vijf seizoenen volgde voor het eerst in de geschiedenis van de club de promotie naar Tweede Klasse. Daar eindigde Hoogstraten op een degradatieplek, maar doordat RWDM Brussels FC geen licentie kreeg mocht het toch deelnemen aan de eindronde met de derdeklassers. Daarin werd verloren van Patro Eisden Maasmechelen waardoor de degradatie naar het derde niveau een feit was.

In 2016 kon HVV zich niet plaatsen voor de nieuw gevormde Eerste klasse amateurs (nu: Eerste nationale), waardoor het op het vierde niveau actief werd. Na zes seizoenen werd in 2021/22 de titel behaald in de Tweede afdeling, waardoor promotie naar de hoogste amateurklasse volgde.

Resultaten

Seizoen 2022/23

A-kern

Transfers

Bekende (oud)-spelers 
  Clemens Bastiaansen
  Tom Boere
   Salou Ibrahim
  André Laurijssen
  Peter Meeusen
  Karel Snoeckx
  Jan Verheyen
  Gert Verheyen

Trainers

 2004-2005  Marc Janssens  René Van Gorp
 2005-2006  René Van Gorp,  Yves Van Borm
 2006-2007  Yves Van Borm
 2007-2008  Frank Braeckmans
 2008-2009  Frank Braeckmans
 2009-2010  Frank Braeckmans
 2010-2011  Bart Wilmssen
 2011-2012  Bart Wilmssen,  Regi Van Acker
 2012-2013  Regi Van Acker
 2013-2014  Regi Van Acker
 2014-2015  Tom Gevers
 2015-2016  Tom Gevers
 2016-2017  Eric Franken
 2017-2018  Gino Swaegers,  Bart Wilmssen,  Eddy Peeters
 2018-2019  Johan Lauryssen
 2019-2020  Johan Lauryssen  Eddy Peeters
 2020-2021  Frank Belmans
2021-2022  Frank Belmans
2022-2023  Frank Belmans

Erelijst 

 Pappaertbeker: 2013

Externe links
 Officiële website

Vlaamse voetbalclub
Sport in Hoogstraten
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)